Роковая женщина:

 Роковая женщина () — женский образ, заключающийся в сексапильности и умении манипулировать мужчинами посредством флирта.
 Роковая женщина (фильм, 1991) () — кинодрама, США, 1991 год. Режиссёр — Андре Гуттфройнд.
 Роковая женщина (фильм, 2002) () — триллер, криминальный детектив, Франция, 2002 год. Режиссёр — Брайан Де Пальма.